Tiexi ist:

 der Stadtbezirk Tiexi (铁西区) der bezirksfreien Stadt Siping in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tiexi (Siping);
 der Stadtbezirk Tiexi (铁西区) der bezirksfreien Stadt Anshan in der chinesischen Provinz  Liaoning, siehe Tiexi (Anshan);
 der Stadtbezirk Tiexi (铁西区) der bezirksfreien Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz  Liaoning, siehe Tiexi (Shenyang);
 das Straßenviertel Tiexi (铁西街道) der Stadt Ulanhot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China, siehe Tiexi (Ulanhot);
 das Straßenviertel Tiexi (铁西街道) im Stadtbezirk Yinzhou der Stadt Tieling in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Tiexi (Yinzhou).